Il doppio dell'Aircel Chennai Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Johan Brunström e Frederik Nielsen erano i detentori del titolo, ma Nielsen ha deciso di non partecipare. Brunström quindi ha giocato con Nicholas Monroe, ma sono stati eliminati al primo turno.

Lu Yen-hsun e Jonathan Marray hanno sconfitto in finale Raven Klaasen e Leander Paes per 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Raven Klaasen /  Leander Paes (finale)
  Andre Begemann /  Robin Haase (quarti di finale)

  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (primo turno)
  Oliver Marach /  Michael Venus (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2015
ATP World Tour 2015